Joigny bezeichnet:

Joigny, französische Gemeinde im Département Yonne
Joigny-sur-Meuse, französische Gemeinde im Département Ardennes

Joigny (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht